Письменность чероки — слоговое письмо, изобретённое индейцем Джорджем Гессом (также известным как Джордж Гист или вождь Секвойя) для языка чероки в 1819 году.

История 
Потомки Секвойи утверждают, что письмо было изобретено в давние времена, а сам Секвойя был лишь последним членом особого клана писцов, хранивших эту письменность, однако подтверждения этому не обнаружено.

Напротив, известно, что Секвойя, не знавший английского языка, но имевший возможность видеть, как американцы пользуются письменностью, после 1810 года приступил к разработке системы письма для языка чероки. Сначала он пытался разработать иероглифическое письмо, но затем решил создать слоговую азбуку. Сперва он придумал 200 силлабических знаков, но затем сократил их количество.

В разработанной им к 1821 году азбуке было 86 символов, частично заимствованных из латинского и, возможно, из кириллического алфавитов. Одним из источников для копирования знаков Секвойи был справочник по английскому правописанию, полученный им от школьного учителя: не умея читать по-английски, он сам придумывал новые фонетические значения для латинских букв. Первой письму и чтению на родном языке была обучена его дочь Аёка. Изобретение было сперва встречено его соотечественниками с недоверием (знахари приняли его за одержимого), но на собрании воинов он сумел продемонстрировать его полезность. К 1823 году письменность чероки стала общеупотребительной, и в 1825 году  дала ей официальный статус.

Уже через год после появления письменности, в 1820 году, тысячи чероки научились писать и читать с помощью этого письма, а к 1830 году грамотны были 90 % индейцев этого племени. Письмо широко использовалось в течение более чем ста лет, на нём издавались книги, религиозные тексты, альманахи и газеты (в частности, газета Cherokee Phoenix).

Использование этой письменности сохраняется до сегодняшнего дня, а её знание является обязательным условием для получения статуса полного члена племени чероки. Предпринимаются усилия по возрождению и популяризации как письма, так и самого языка чероки.

Система письма состоит из 85 слоговых знаков. Некоторые из них напоминают латинские буквы, но имеют совершенно другое значение (например, знак для /a/ напоминает латинскую D).

В письме обозначаются не все фонемные противопоставления, существующие в языке чероки. Например, /g/ и /k/ различаются только в слогах с /a/. На письме также не различается долгота и краткость гласных и тональные различия. Нет однозначного способа передачи сочетаний согласных.

Появились данные, свидетельствующие, что письмо чероки могло послужить моделью для создания слогового письма ваи. Связью между двумя системами письма могли быть индейцы племени чероки, иммигрировавшие в Либерию. Один из таких индейцев, Остин Кертис, женился на представительнице знатного рода ваи и стал одним из вождей. Надпись, впервые привлекшая внимание мировой общественности к письменности, была сделана на доме этого индейца.

Таблица знаков

Письменность чероки на компьютере 
В Юникоде для письменности чероки отведены символы с кодами от U+13A0 до U+13F4.

В Википедии Чероки есть представленный на английском языке список страниц, откуда можно загрузить бесплатные шрифты. В поставку macOS, начиная с версии 10.3 (Panther), входит шрифт чероки. Письмо чероки также содержится в бесплатных шрифтах на сайте languagegeek.com, и shareware-шрифтах Code2000 и Everson Mono. Компания Google также предоставляет бесплатный шрифт Noto Sans Cherokee.

Примечания

Литература 
 Konrad Tuchscherer. 2002 (with P.E.H. Hair). "Cherokee and West Africa: Examining the Origins of the Vai Script, " History in Africa, 29, pp. 427—486.
 Гиляревский Р. С., Гривнин В. С., Определитель языков мира по письменностям. М., «Наука», 1965. стр. 263.

Ссылки 

 Omniglot report on Cherokee
 languagegeek.com fonts
 Everson Mono

Абугиды
Ирокезские языки
Языки США
Чероки
Письменности коренных народов Америки